Дарлінг () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Алістер Дарлінг (1953) — британський політик з Лейбористської партії.
 Джейн Дарлінг (1980) — чеська порноакторка.
 Джиа Дарлінг (1977) — американська транссексуальна порноакторка.
 Скотт Дарлінг (1988) — американський хокеїст.

Інше
 Дарлінг — річка в Австралії.